

Sigle
Partito Liberale dell'Honduras – partito politico honduregno

Codici
 PLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Roborough, Plymouth, Regno Unito